Dreams (sogni in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dreams – film del 1940 diretto da Felix E. Feist
Dreams – film del 2013

Musica 
Dreams – gruppo musicale jazz fusion statunitense
Dreams – album di Gabor Szabo del 1968
 Dreams – album dei Dreams del 1970
Dreams – album di Bruno Battisti D'Amario del 1971
Dreams – singolo dei Fleetwood Mac del 1977, dall'album Rumours
Dreams – album di Grace Slick del 1980
Dreams – album di Klaus Schulze del 1986
Dreams – singolo de Van Halen del 1986
Dreams – album di Bob Brookmeyer del 1988
Dreams – album dei The Allman Brothers Band del 1989
Dreams – singolo dei Cranberries del 1993
Dreams – singolo di Gabrielle del 1993, dall'album Find Your Way
Dreams – album dei 2 Brothers on the 4th Floor del 1994
Dreams (Will Come Alive) – singolo dei 2 Brothers on the 4th Floor del 1994, dall'album omonimo
Dreams – singolo degli Evermore del 2004
Dreams – album dei The Whitest Boy Alive del 2006
Dreams – album di Stefania Tallini del 2005
Dreams – singolo degli High and Mighty Color del 2007
Dreams – singolo di Beck del 2015
Dreams – singolo di Jay $way, Grizz e Lil Tracy del 2019
Dreams – singolo di Paloma Mami del 2021

Televisione 
Dreams – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1984

Videogiochi 
Dreams – videogioco per PlayStation 4 sviluppato da Media Molecule.